Восприятие:

 Восприятие — познавательный процесс, формирующий субъективную картину мира.
 Восприятие — процесс направленный на объект, имеющий для воспринимающего эстетическую ценность.
 Восприятие — криминальный телесериал, созданный Кеннетом Биллером и Майком Суссманом.